Брюкселският международен фестивал на еротиката (; ; ) е търговско шоу на европейската порнографска индустрия, провеждано ежегодно в град Брюксел, Белгия.

В рамките на това шоу се организира и церемонията по връчване на Европейските Х награди (European X Awards) за постижения в областта на порнографията в Европа.

Първият Брюкселски международен фестивал на еротиката е проведен през 1993 г., а първата церемония по връчване на Европейските Х награди се състои през 1995 г.

Европейска X награда

Най-добра актриса

Най-добра поддържаща актриса

Най-добра звезда

Награда на журито 
 2002: Кацуни
 2008: Лиза Дел Сиера, Нина Робертс, Овиди

Почетна награда за цялостна кариера 
 2009: Лиза Дел Сиера

Източници 

 2004:

Външни препратки 
 Официален интернет сайт на Брюкселския международен фестивал на еротиката 

Порнография
Награди за порнография
Филмови фестивали
Фестивали в Белгия
Белгийско кино
Култура в Брюксел